

Прізвище 

 Аріель Шарон (1928—2014) — прем'єр-міністр Ізраїлю (2001—2006).
 Ар'є Шарон (1900—1984) — ізраїльський архітектор
 Натан Шарон (1925—2011) — ізраїльський біохімік

Топонім 

 Шарон — місцевість в Ізраїлі

Шарон — місто, штат Коннектикут
 Шарон — місто, штат Джорджія
 Шарон — місто, штат Канзас
 Шарон — місто, штат Массачусетс
 Шарон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Шарон — місто, штат Нью-Йорк
 Шарон — місто, штат Північна Дакота
 Шарон — місто, штат Оклахома
 Шарон — місто, штат Пенсільванія
 Шарон — місто, штат Південна Кароліна
 Шарон — місто, штат Теннессі
 Шарон — місто, штат Вермонт
 Шарон — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Шарон — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Шарон Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія
 Шарон — селище, штат Вісконсин
 Шарон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Шарон — переписна місцевість в окрузі Джонс, штат Міссісіпі
 Шарон — тауншип у штаті Міннесота

Інше 
 Шарон — різновид хурми східної